Горажде:

 Горажде — город, центр одноимённой общины в Боснии и Герцеговине.
 Горажде — боснийская община, расположенная в юго-восточной части Федерации Боснии и Герцеговины.